Земченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Земченко, Игнат Сергеевич (род. 1992) — российско-украинский хоккеист, нападающий.
 Земченко, Филипп Васильевич — участник Первой мировой войны и Гражданской войны, видный советский работник.